De DFB-Supercup 1996 was de 10e editie van de Duitse supercup. Landskampioen Borussia Dortmund versloeg bekerwinnaar en tweedeklasser FC Kaiserslautern na strafschoppen. Het was de laatste keer dat de DFB-Supercup georganiseerd werd. In 2010 ging de officiële supercup verder onder de naam DFL-Supercup.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Voetbal in 1996
Supercup voetbal Duitsland
Borussia Dortmund
1. FC Kaiserslautern
Sport in Mannheim
Sportevenement in Baden-Württemberg